Il distretto di Nzega è un distretto della Tanzania situato nella regione di Tabora. È suddiviso in 37 circoscrizioni (wards) e conta una popolazione di  abitanti (censimento 2012). 

Lista delle circoscrizioni:

 Budushi
 Bukene
 Igusule
 Ijanija
 Ikindwa
 Isagenhe
 Isanzu
 Itilo
 Itobo
 Kahama Nhalanga
 Karitu
 Kasela
 Lusu
 Magengati
 Mambali
 Mbogwe
 Miguwa
 Milambo Itobo
 Mizibaziba
 Mogwa
 Muhugi
 Mwakashanhala
 Mwamala
 Mwangoye
 Nata
 Ndala
 Nkiniziwa
 Nzega Mjini
 Nzega Ndogo
 Puge
 Semembela
 Shigamba
 Sigili
 Tongi
 Uduka
 Utwigu
 Wela

Note

Voci correlate 
Distretti della Tanzania